Redwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Redwick – miejscowość w Walii, w Newport